Henryk Firlej (arcybiskup gnieźnieński) (1574-1626)
 Henryk Firlej (1599–1635)